Travel Service Airlines (также Travel Service) — чешская авиакомпания со штаб-квартирой в Праге. Компания выполняет чартерные и регулярные (под маркой SmartWings) рейсы, а также даёт в аренду самолеты другим авиакомпаниям. Она имеет ряд дочерних предприятий (в Польше, Венгрии и Словакии).

Собственники 
30 марта 2016 года компания CEFC стала собственником 49,92 % акций авиакомпании.

История 
В 2007 году компания перевезла 2,2 млн пассажиров, а в 2008 году уже 2,3 млн пассажиров.

18 сентября 2007 года группа Icelandair приобрела 50 % акций перевозчика и начали приобретать дополнительные акции авиакомпании, чтобы увеличить свою долю до 80 % к апрелю 2008 года. В декабре 2008 года Icelandair сократил свою долю до 66 % путём продажи акций другим акционерам. В 2009 году их доля была уменьшена до 50,1 % за счет выпуска новых акций. Сейчас их доля в авиакомпании — 30 % акций.

В 2015 году компания приобрела долю в 34 % в авиакомпании České aerolinie, a.s.

В 2018 году компания довела свою долю в авиакомпании České aerolinie, a.s. до 97,7 % за счёт выкупа акций у Чешской Республики и основного акционера Korean Air.

Флот 

Флот Travel Service (в том числе дочерних) состоит из следующих самолётов (по состоянию на январь 2013):

Аварии

13.01.18. Аэропорт Шереметьево. Самолёт Boeing 737 Smart Wings выкатился за пределы ВПП при рулении. Самолёт вытянули тягачом, пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

Примечания

Ссылки 
  — официальный сайт

Авиакомпании Чехии